Barathon steht für:

 Barathon (Andarge), Nebenfluss der Andarge in Frankreich

Barathon ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Barathon, französischer Ringer 

Siehe auch:
 Baraton